Гнатов — фамилия. Известные носители:

 Гнатов, Адам Казимирович (род. 1944) — советский тяжелоатлет, призёр чемпионата Европы (1972).
 Гнатов, Казимир (1929—2010) — французский футболист.